
Termin -{CUC}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 Kubanski konvertibilni pezo, monetarna jedinica